Роберт Уилсон (; род. 4 октября 1941, Уэйко, Техас) — американский театральный режиссёр, сценограф и драматург, один из крупнейших представителей театрального авангарда конца ХХ — начала XXI века.

Биография и творчество 
Учился искусству и архитектуре в Институте Пратта в США и Европе. Первые спектакли показал в Нью-Йорке в 1969, но успех и известность пришли к нему после постановки «Взгляд глухого» в Париже (1971), о которой Луи Арагон сказал, что увидел на сцене то, о чём сюрреалисты мечтали на заре движения, но что осуществилось позднее и пошло гораздо дальше.

С 1992 года Уилсон руководит созданной им театральной академией Уотермилл-Центр на Лонг-Айленд.

Уилсон ставит европейскую классику и авангардную драму, нередко сочиняет материал для постановок сам. Помимо постоянных экспериментов с текстами (включая отказ от слова), телом актёров и сценографией, особенно — световым решением спектакля, постановки Уилсона отличаются необычной продолжительностью: «Жизнь и эпоха Иосифа Сталина» (1973) длилась 12 часов, KA MOUNTain and GUARDenia Terrace (1972) — 7 дней.

В последние годы Уилсон тесно сотрудничает с театром «Берлинер ансамбль», где поставил, в частности, «Трёхгрошовую оперу» Б. Брехта, «Леонс и Лена» по Г. Бюхнеру, «Лулу» Ф. Ведекинда, «Сонеты Шекспира».

После 2004 режиссёр снял для телевизионного канала LAB HD несколько видеофильмов. О нём самом снят в 2006 документальный фильм «Абсолютный Уилсон».

В 2007 году Роберт Уилсон в качестве специального гостя Московской биеннале показал московскому зрителю часть своего проекта «Voom Portraits», в том числе видеопортреты Михаила Барышникова, Стива Бушеми, Брэда Питта, Вайноны Райдер, Изабеллы Росселини, Изабель Юппер и принцессы Каролины.

Творчество Уилсона повлияло на многих современных режиссёров. В частности, Мартин Кушей посвятил ему свою дипломную работу.

Стиль

Язык 
Важнейшим элементом театра Роберта Уилсона является язык. Артур Холбмерг (профессор в Бранейском Университете) утверждает, что "никто другой в театре не драматизировал таким образом кризис языка, как это совершает гений Роберта Уилсона. Он делает видимым в своих работах, вот почему язык так важен для него. Том Уэйтс, известный автор песен и коллега Р. Уилсона по некоторым театральным постановкам, говорит о Уилсоне следующим образом:
«Слова для Боба похожи на гвозди в кухонном полу, когда темно и Вы босиком. Боб расчищает путь, он может пройти сквозь слова и не пораниться. Боб меняет значение форм слов. В некотором смысле они получают больше смыслов, но иногда он заставляет слова терять смыслы.
Отсутствие языка становится также необходимым для его работы. Он использует шум и тишину. В работе над „Королём Лиром“ Уилсон так описывает необходимость тишины:
Актеры здесь обучены совершенно неправильно. Все, о чём они думают, это как интерпретировать текст. Они беспокоятся о том, как говорить слова, но совершенно ничего не знают о собственном теле. Это можно увидеть по тому как они ходят. Они не понимают веса жеста в пространстве. Хороший актёр может управлять залом путём перемещения одного пальца.
Ещё один метод для Уилсона заключается в том, что слова могут означать для конкретного человека. В его работе „Я сидел во дворе, когда он появился и я думал, что галлюцинирую“ есть только два персонажа, у каждого из которых один и тот же текст-монолог. Разные аудитории и разные зрители едва могли поверить после просмотра спектакля, что они услышали прослушали один и тот же монолог подряд. Вместо того, чтобы говорить слушателям, что слова означают Уилсон открывает их для интерпретации, указывая на то, что „смыслы не привязаны к словам как лошади“ (Холмберг, 61).

Движение 
Движение — ещё один из важнейших инструментов Уилсона. Будучи сам танцором, он видит важность того, каким образом перемещается актёр по сцене и те значения, которые может нести движение. Говоря о своей постановке Г.Ибсена „‪Когда мы, мёртвые, пробуждаемся‬“, Уилсон заявляет:
Я придумываю движение до начала работы с текстом. Потом мы прибавляем движение к тексту, соединяем их. Я начинаю с движения, чтобы быть уверенным в его силе, в том, что движение может уверенно существовать само по себе даже без слов.» Движение должно иметь ритм и структуру. Оно не должно копировать текст. Оно должно подкреплять текст, но не иллюстрировать. То, что вы слышите и то, что вы видите это совершенно разные слои. Когда вы их соединяете, получается текстура.

Свет 
Уилсон озабочен тем, как изображения выявляются на сцене, и все это напрямую связано со светом, который падает на объект.
Постановщик света Том Камм, который с ним сотрудничал в «Гражданской войне», описывает это так: «сцена для Уилсона это холст, а свет — краски, он пишет светом». Сам же Уилсон продолжает настаивать, что «Если вы хорошо управляете светом, то можете сделать так, чтобы любое дерьмо выглядело как золото. Я рисую, я строю, пишу светом. Свет — волшебная палочка».
Уилсон, несомненно, перфекционист. Постановка света в 15-минутном диалоге в спектакле «Квартет» заняла у него два дня. Такое внимание к деталям несомненно показывает, что свет для него является наиболее важным актером (Холберг 128).

Признание 
Премия Бесси (1987), Премия Франко Аббьяти (1994). Золотой лев Венецианского биеннале (1993) за скульптуру.

Спектакли 

 «Король Испании» (1969, Нью-Йорк)
 «Жизнь и времена Зигмунда Фрейда» (1969, Нью-Йорк)
 «Взгляд глухого» (1971, Париж)
 «Гора Ка и террасы гардений» / KA MOUNTain and GUARDenia Terrace (1972, Иран)
 «Жизнь и времена Иосифа Сталина», немая опера (1973, Копенгаген)
 «Эйнштейн на пляже», опера Ф. Гласса (1976, Авиньон)
 Death Destruction & Detroit (1979, Берлин)
 the CIVIL warS: a tree is best measured when it is down, опера на музыку Ф. Гласса, Г. Брайерса и др. для Олимпиады в Лос-Анджелесе (1984)
 «Король Лир» У. Шекспира (1985)
 Hamletmaschine Х. Мюллера (1986, Нью-Йорк)
 Death Destruction & Detroit II (1987, Берлин)
 «Квартет» Хайнера Мюллера ([1987)
 «Лебединая песнь» по Чехову (1989, Мюнхен)
 The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets (1990, Гамбург, либретто У. Берроуза по немецкой сказке)
 «Волшебная флейта», опера В. А. Моцарта (1991, Париж)
 «Парсифаль», опера Р. Вагнера (1991, Гамбург)
 Doctor Faustus Lights the Lights по Г. Стайн (1992, Берлин)
 «Алиса» по Л. Кэрроллу (1992, Гамбург)
 Alice in Bed по драме С. Зонтаг (1993, Берлин)
 «Орландо» по роману В. Вулф, с Изабель Юппер) (1993, Лозанна)
 Herzog Blaubarts Burg, опера Б. Бартока (1995, Зальцбург)
 Timerocker (1997, Гамбург, с Лу Ридом)
 «Пеллеас и Мелизанда», опера К. Дебюсси (1997, Париж)
 O Corvo Branco, опера Ф. Гласса (1998, Лиссабон)
 Monsters of Grace, опера Ф. Гласса по мотивам Руми (1998, Афины)
 «Лоэнгрин», опера Р. Вагнера (1998, Нью-Йорк)
 «Смерть Дантона» Г. Бюхнера (1998, Зальцбург)
 Lady from the Sea по драме С. Зонтаг (1998, Феррара)
 The Oceanflight Брехта (1998, Берлин)
 The days before — Death Destruction & Detroit III (1999, Нью-Йорк)
 POEtry (2000, Гамбург, с Лу Ридом)
 «Войцек» Г. Бюхнера (2000, Копенгаген)
 «Женщина без тени», опера Р. Штрауса (2002, Париж)
 «Судьба», опера Л. Яначека (2002, Прага)
 «Искушение святого Антония» по драме Флобера (2003, Рур)
 I La Galigo, по индонезийскому эпосу Ла Галиго (2004, Сингапур)
 «Басни» Лафонтена (2005, Париж)
 «Пер Гюнт» Г. Ибсена (2005, Норвегия)
 «Зимняя сказка» У. Шекспира (2005, Берлин)
 «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта (2007, «Берлинер ансамбль»)
 «Счастливые дни» С. Беккета (2008)
 «Руми» (2008, Варшава)
 «Фауст» (2008, Варшава)
 «Сонеты Шекспира» (2009, «Берлинер ансамбль»)
 KOOL — Dancing in my mind (2009)
 «Волшебный стрелок», опера фон Вебера (2009, Баден-Баден)
 «Последняя лента Крэппа» С. Беккета (2009)
 «Орфей», опера К. Монтеверди (2009, Милан)
 «Катя Кабанова», опера Л. Яначека (2010, Прага)
 «Средство Макропулоса» К. Чапека (2010, Прага)
 «Старуха» Д. Хармса — совместная работа с У. Дефо и М. Барышниковым (премьера — 4 июля 2013, Манчестерский международный фестиваль)
 «Письмо человеку», на основе дневников Вацлава Нижинского (2015, Милан).
 «Сказки Пушкина» (2015, Театр Наций, Москва)

Литература 
 Shyer L. Robert Wilson and his collaborators. — New York: Theatre Communications Group, 1989.
 Holmberg A. The Theatre of Robert Wilson. — Cambridge: Cambridge UP, 1996.
 Gussow M. Theatre On The Edge. — New York: Applause Books, 1998.
 Lavender A. Hamlet in pieces: Shakespeare reworked. Peter Brook, Robert Lepage, Robert Wilson. — New York: Continuum, 2001.
 Берёзкин В. И. Роберт Уилсон: Театр художника. — М.: Аграф, 2003.

Примечания

Ссылки 
 «Voom Portraits» в сети
 Сайт Уотермилл-Центра
 Документальный фильм
 
https://www.instagram.com/bob___wilson

Авангардизм
Выпускники Института Пратта
Оперные режиссёры
Театральные режиссёры США